Der Memento Tag ist ein Aktionstag, der in Deutschland seit 2019 und in Österreich seit 2020 jährlich am 8. August ausgerufen wird. Der Name ist angelehnt an den lateinischen Ausspruch Memento Mori.

Die Idee, den Tag in Deutschland einzuführen, stammt von der Trauerbegleiterin Iris Willecke. Vorbild war der Dying to Know Day, der in Australien bereits seit 2012 ebenfalls am 8. August ausgerufen wird. In Österreich wird der Tag von der Bestatterin Sabine List organisiert.

Die Initiatorinnen möchten mit dem Tag die Themen rund ums Lebensende wieder mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein holen und dazu animieren, sich mit bestimmten Themen (u. a. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament, Bestattungsfragen) frühzeitig auseinanderzusetzen. Außerdem wird dafür plädiert, das Leben in Anbetracht der Endlichkeit bewusst zu gestalten und im Hier und Jetzt zu leben.

Jeder kann am Memento Tag eine eigene Aktion veranstalten. Die Veranstaltungskalender auf den Webseiten listen alle gemeldeten Events. In den vergangenen Jahren haben u. a. Hospizdienste, Bestattungsunternehmen, Trauerbegleiter, Trauerredner Aktionen am 8. August organisiert.

Einzelnachweise 

Aktionstag in Deutschland